Herrernes enkeltstart ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 3. august i Herning i Danmark. Det var den 2. enkeltstart for herrer ved EM.

Enkeltstarten blev vundet af belgiske Victor Campenaerts, efterfulgt af polske Maciej Bodnar og irske Ryan Mullen.

Deltagere

Danske ryttere 
 Martin Toft Madsen
 Mads Würtz Schmidt

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (herrer)